Бо́бби Джей Фи́ллипс-Филипе́тто (; род. 29 января 1968, Чарльстон, Южная Каролина, США) — американская актриса, сценарист и предприниматель.

Биография 
Бобби Джей Филлипс родилась 29 января 1968 года в Чарльстоне (штат Южная Каролина, США), где она прожила первые 19 лет своей жизни. В 1991 году Филлипс переехала в Голливуд (штат Калифорния, США), где в том же году она начала свою кинокарьеру.

В 1996 году Бобби стала лауреатом премии «Sci-Fi Universe Magazine», а в 2004 году окончила свою 13-летнюю кинокарьеру, сыграв в 44-х фильмах и телесериалах. В 2003 году Филлипс выступила сценаристом фильма «Человек-сорняк». После окончания кинокарьеры она занялась бизнесом и открыла несколько отелей в США. Возобновила кинокарьеру в 2014 году.

От первого брака у Бобби был сын Марк (1987—2012), который покончил с собой. С 8 июля 2000 года Филлипс замужем за Энтони Филипетто.

Фильмография

Кинематограф

Примечания

Ссылки